Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Danai Udomchoke che ha battuto in finale Justin Gimelstob 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (secondo turno)
 Justin Gimelstob (finale)
 Ramón Delgado (primo turno)
 Bobby Reynolds (primo turno)

 Danai Udomchoke (Campione)
 Amer Delić (quarti di finale)
 Chris Guccione (semifinali)
 Kristian Pless (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2005